O Tempo foi um jornal brasileiro publicado na cidade de Rio Grande.

Fundado em 1º de dezembro de 1906, dirigido por Paulo Pacheco, Alípio Cadaval e outros. Num tempo em que a censura dominava, era um jornal relativamente independente das orientações do governo federal. Independência esta condicionada aos momentos de censura arrefecida, em outros precisou se submeter às ordens do governo.

Publicado normalmente com quatro páginas, podendo chegar a mais em épocas de edições comemorativas ou nos finais de semana. Tinha certa rivalidade com o jornal Rio Grande que circulava na mesma cidade.

Teve longa duração, tendo circulado pelo menos até 1959.

Ver também
 Imprensa
 História da imprensa no Rio Grande do Sul

Ligações externas
SOSA, Derocina Alves Campos. A História Política do Brasil (1930-1946) sob a ótica da imprensa gaúcha, PUCRS, Porto Alegre, 2005. Edição Eletrônica.

Mídia de Rio Grande (Rio Grande do Sul)
Jornais extintos do Rio Grande do Sul